Франквил може да се односи на:

 Франквил (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Франквил (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Франквил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Франквил (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Франквил Сен Пјер, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена